Love And Kisses — дебютный студийный альбом австралийской певицы Данни Миноуг. Был выпущен в Европе 3 июня 1991 года. Уже в августе диск стал золотым, было продано свыше 75000 копий. Всего с альбома было выпущено пять синглов. Большинство материала было записано в Нью-Йорке.

«Love & Kisses» был переиздан 7 декабря 2009 года, на двух дисках под названием «Love & Kisses. Delux Edition».

Список композиций 
 «Love and Kisses» (Dancin' Danny D 7" remix) (Alvin Moody) — 3:27
 «$ucce$$» (Bruce Forest 7" remix) (Minogue, Moody) — 3:40
 «So Hard To Forget» (Gale, Hairston) — 5:14
 «Party Jam» (Bell, Isles, Moody) — 3:35
 «Attitude» (Moody) — 5:08
 «Work» (Bell, Dukes, Isles, Moody) — 4:26
 «Jump to the Beat» (Narada Michael Walden, Lisa Walden) — 4:04
 «Call to Your Heart» (Edited version) (Arderley, Moody) — 5:32
 «I Don't Wanna Take This Pain» (Original version) (Bell, Isles, Moody) — 4:43
 «Love Traffic» (Kylie Minogue, Moody) — 5:59
 «Baby Love» (Original version) (Stephen Bray, Kessler, Richards) — 4:41
 «True Lovers» (Dancin' Danny D remix) (Bell, Moody) — 4:34

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Love And Kisses на discogs.com

Альбомы Mushroom Records
Альбомы Данни Миноуг